Miejsca:
 Fort Meade – siedziba Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
Miejscowości w USA:
 Meade – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Fort Meade – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Fort Meade – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
Gminy w USA:
 Meade (ang. Meade Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Meade (ang. Meade Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Meade (ang. Meade County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Meade (ang. Meade County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Meade (ang. Meade County) – w stanie Dakota Południowa
Podmioty gospodarcze:
 Meade Instruments Corporation – amerykańska firma znana z produkcji teleskopów
Osoby:
 James Meade – ekonomista brytyjski, laureat Nagrody Nobla 1977,
 L.T. Meade – brytyjska pisarka.